Стокпорт има више значења:
 Стокпорт
 Стокпорт (Ајова)
 Стокпорт (Охајо)